Amparo (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Amparo (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Amparo (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo